Elisabeth-Selbert-Schule bedeutet:

 Elisabeth-Selbert-Schule (Hameln), Berufsschule in Hameln
 Elisabeth-Selbert-Gesamtschule in Bonn